P59, P-59 ou P.59 peut faire référence à :
 Bell P-59 Airacomet, un avion de chasse américain ;
 HMS Untiring (P59), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Partenavia P.59, un avion italien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres